Piedadense – abitanti di Piedade do Rio Grande
Piedadense – abitanti di Piedade dos Gerais
Piedadense – abitanti di Piedade